Peat ist der Familienname folgender Personen:

 Andrus Peat (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Bernhard Peat (* 1956), deutsch-amerikanischer Basketballspieler
 F. David Peat (1938–2017), britischer Physiker und Autor
 Stanley Peat (1902–1969), britischer Chemiker
 Steve Peat (* 1974), britischer Mountainbike-Profi
 Val Peat (1947–1997), britische Sprinterin
 William Barclay Peat (1852–1936), schottischer Unternehmer